

Сокольник — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Сокольник — село в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

 Сокольник Сергій Анатолійович (творче псевдо Серго Сокольник, нар. 1963) — український поет і прозаїк